Smokehouse ist die Teilbezeichnung mehrerer historischer Objekte des NRHP in den Vereinigten Staaten:
 Armour Company Smokehouse and Distribution Plant, Hinds County, Mississippi (NRHP-NR. 83003956)
 Bolin Barn and Smokehouse, Benton County, Arkansas (NRHP-NR. 87002359)
 Dolph Aluck Smokehouse, Pendleton County, Kentucky (NRHP-NR. 87000162)
 George W. Johnson Slave Quarters and Smokehouse, Scott County, Kentucky (NRHP-NR. 74000901)
 Harmon Cobblestone Farmhouse and Cobblestone Smokehouse, Ontario County, New York (NRHP-NR. 92000552)
 Henry Lubben House, Smokehouse and Springhouse, Jackson County, Iowa (NRHP-NR. 92000919)
 John Lebol House, Smokehouse and Springhouse, Tuscarawas County, Ohio (NRHP-NR. 82003660)
Siehe auch
Smokehouse Creek